Кленовац може бити:

 Кленовац (Зајечар), насељено мјесто у граду Зајечару, Република Србија
 Кленовац (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ
 Кленовац (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кленовац (Перушић), насељено мјесто у општини Перушић, Лика, Република Хрватска